Lühning ist der Familienname folgender Personen:

 Helga Lühning (* 1943), deutsche Musikwissenschaftlerin
 Inga Lühning (* 1974), deutsche Jazz-Sängerin